Айдын Гаджиев: Гаджиев, Айдын Джафар оглы (1936—2006) — азербайджанский профессор, педагог.
 Гаджиев, Айдын Назим оглы (род. 1953) — историк.